Dictature militaire
 Gouvernements généraux et particuliers